Volksgarten kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Volksgarten, Wien, park 
 Volksgarten, Graz, park,